Blue Murder at St. Trinian's est une comédie britannique réalisé par Frank Launder et sortie en .

Synopsis

Fiche technique

Distribution 
George Cole 
Joyce Grenfell 
Terry-Thomas 
Lloyd Lamble 
Terry Scott 
Lionel Jeffries 
Thorley Walters 
Cyril Chamberlain
Judith Furse 
Kenneth Griffith 
Alastair Sim 
Guido Lorraine 
Lisa Gastoni 
Rosalind Knight 
Dilys Laye
Sabrina 
Richard Wattis 
Eric Barker 
Peter Jones 
Michael Ripper

Notes et références

Liens externes 
 

Film britannique sorti en 1957
Comédie britannique
Film en anglais
Film britannique en noir et blanc